Jan z Lobkowicz může být:
 1. Jan I. Popel z Lobkowicz († 1470 Český Krumlov), člen strakonické jednoty.
 2. Jan II. Hasištejnský z Lobkowicz (1450 – 21. leden 1517), v roce 1479 byl přijat do panského stavu Českého království, hejtman žateckého kraje, v roce 1493 vykonal pouť do Palestiny.
 3. Jan III. Popel z Lobkowicz, zvaný starší a nejstarší (1490 – 14. června 1569 Libochovice), nejvyšší dvorský sudí, nejvyšší zemský sudí a nejvyšší hofmistr.
 4. Jan IV. Popel z Lobkowicz, zvaný mladší, od roku 1569 starší (8. listopad 1510 – 12. duben 1570, Praha-Hradčany), hejtman německých lén, prezident české komory, nejvyšší zemský komorník, nejvyšší purkrabí Českého království.
 5. Jan V. Popel z Lobkowicz, zvaný nejmladší, mladší, od roku 1570 starší a od roku 1586 nejstarší (1521 nebo snad 1527 – 18. června 1590), prezident rady nad apelacemi, prezident české komory a hejtman německých lén.
 6. Jan mladší Popel z Lobkowicz (1545 – 24. 2. 1583, bílinská linie), syn Litvína Popela z Lobkowicz (1518 – 6. 2. 1580), hejtman litoměřického kraje
 7. Jan Václav Popel z Lobkowicz (28. 2. 1561 – 16. 12. 1608, duchcovská linie), syn Václava Popela z Lobkowicz na Duchcově († 31. 12. 1574), hejtman Starého Města pražského (1590–1608)
 8. Jan Jiří Kristián z Lobkowicz (10. 8. 1686 Praha – 4. 10. 1755 Vídeň), zakladatel mladší knížecí linie
 9. Jan Nepomucký Karel Filip z Lobkowicz (14. 1. 1799 Vídeň – 6. 6. 1878 Konopiště), syn Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz (7. 12. 1772 Roudnice nad Labem – 16. 12. 1816 Třeboň), zakladatel křimické (konopišťsko-křimické) linie roudnické primogenitury
 10. Jan Adolf z Lobkowicz (6. 11. 1885 Praha – 11. 1. 1952 Wolfegg, mělnicko-hořínská linie), nejmladší syn Jiřího Kristiána z Lobkowicz (1835–1908) a Anny z Liechtensteinu (1846–1924), kníže z Lobkowicz a 9. hlava mělnicko-hořínské sekundogenitury

Další osobnosti:
 Jan Hasištejnský z Lobkowicz (8. 1. 1503, † v dětství), syn Jaroslava Hasištejnského (18. 8. 1483 – 1529)
 Jan Jindřich Hasištejnský z Lobkowicz († 1584), syn Jindřicha Hasištejnského (4. 10. 1506 – 1578)
 Jan Valdemar Hasištejnský z Lobkowicz († 1596), syn Bohuslava Felixe Hasištejnského, zvaného Stafelík (13. 1. 1517 – 27. 8. 1583)
 Jan Vilém Hasištejnský z Lobkowicz († okolo 1586), syn Jindřicha Mikuláše Hasištejnského († 1582)
 Jan Arnošt Hasištejnský z Lobkowicz († 2. 9. 1599), syn Arnošta Hasištejnského († 1586)
 Jan (nejmladší) Kryštof Popel z Lobkowicz (8. 7. 1584 Horšovský Týn – 4. 12. 1613), syn Kryštofa Popela z Lobkowicz (28. 4. 1549 Horšovský Týn – 25. 5. 1609 Praha)
 Jan Matyáš Popel z Lobkowicz († po 1613), syn Jana (nejmladšího) Kryštofa Popela z Lobkowicz (8. 7. 1584 Horšovský Týn – 4. 12. 1613)
 Jan Bedřich Popel z Lobkowicz (21. 3. 1677 – 1706, bílinská linie), syn Ferdinanda Viléma Popela z Lobkowicz (16. 8. 1647 – 24. 1. 1708)
 Jan Viktorin Popel z Lobkowicz († 1595, chlumecká linie), syn Mikuláše Popela z Lobkowicz († 2. 10. 1588)
 Jan Mikuláš Popel z Lobkowicz († 1614, chlumecká linie), syn Ladislava III. Popela z Lobkowicz (1537–1609)
 Jan Václav z Lobkowicz (5. 8. 1761 – 26. 9. 1768, mladší knížecí linie mělnicko-hořínská), syn Augusta Josefa Antonína Jana z Lobkowicz (21 9. 1729 Praha – 28. 1. 1803 Praha)
 Jan z Lobkowicz (10. 1. 1912 Křimice – 10. 1. 1912 Křimice, linie konopišťsko-křimická), syn Jaroslava Aloise z Lobkowicz (26. 3. 1877 Konopiště – 24. 10. 1953 Křimice), 11. knížete z Lobkowicz a 6. vévody z Roudnice
 Jan Nepomucký Emanuel Maria Josef z Lobkowicz (25. 12. 1920 Křimice – 10. 2. 2000 Breuilpoint, linie konopišťsko-křimická), syn Jaroslava Aloise z Lobkowicz (26. 3. 1877 Konopiště – 24. 10. 1953 Křimice), 11. knížete z Lobkowicz a 6. vévody z Roudnice

Související články 
 Lobkovicové – český šlechtický rod.
 Lobkowicz (příjmení)
 Lobkovice (zámek) – původní sídlo rodu.

Lobkowiczové